Alsa ist:

 in der Antike ein Fluss in Venetien, heute Ausa (Udine)
 Alsa (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Die Abkürzung ALSA steht für:
 Advanced Linux Sound Architecture, eine Linux-Kernel-Komponente
 ADIG Luxembourg S.A. (auch A.L.S.A.), ehemalige Investmentgesellschaft, siehe ADIG Allgemeine Deutsche Investment-Gesellschaft
 Automóviles Luarca, S.A., ein spanisches Busunternehmen, siehe ALSA Grupo
 ALS Association, eine US-amerikanische non-profit-Hilfsorganisation gegen Amyotrophe Lateralsklerose

ALSA